Юо́зас Талла́т-Кялпша́ (; 1 января 1889, Калнуяй — 5 февраля 1949, Вильнюс) — советский и литовский композитор, дирижёр, педагог и музыкально-общественный деятель. Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1945). Лауреат Сталинской премии первой степени (1948).

Биография 

Ю. А. Таллат-Кялпша родился 1 января 1889 года в деревне  (ныне Литва). В 1900 году окончив народное училище в местечке Илакяй, учился в Рокишкисе, затем в Вильно в училище Русского музыкального общества (1905—1907).

С 1907 года жил в Санкт-Петербурге, учился в консерватории (педагоги А. К. Лядов, М. О. Штейнберг, Я. Витол), руководил литовскими хорами, дирижировал в постановках оперетт. Во время каникул в 1909 году подготовил в Вильно постановку оперы Микаса Петраускаса «Бируте» и был дирижёром постановки.

В 1916 году окончил Петроградскую консерваторию. В 1918 году вернулся в Литву. Был членом Музыкальной коллегии при Наркомате просвещения Литвы. В Вильно организовал смешанный хор, преподавал.

С 1919 года жил в Каунасе. Работал заведующим музыкального отдела департамента искусства Министерства просвещения. В конце 1919 года получил стипендию для стажировки в Берлине. Вернувшись весной 1920 года, стал одним из основателей и постоянным дирижёром Оперного театра в Каунасе (с 1948 года ЛитАТОБ в Вильнюсе).

С 1920 года преподавал в Каунасском музыкальном училище (с 1933 года — в Каунасской консерватории). С 1948 года профессор, руководил оперной студией.

Председатель правления Союза композиторов Литовской ССР (1948—1949). Член правления Союза композиторов СССР.

Ю. А. Таллат-Кялпша умер 5 февраля 1949 года в Вильнюсе. Похоронен на кладбище Расу.

Творчество 
Записал свыше 700 народных литовских и белорусских песен.
 опера «Дочь старшины» (1938) и другие
 «Кантата о Сталине» (1947; слова Саломеи Нерис)
 симфоническая пьеса «Грустная песня» (1931)
 марш «Не сдадимся !» (1940)
 сюита для квартета деревянных духовых инструментов на темы народных песен (1946)
 увертюра на темы литовских народных песен (1945)
 романсы, хоры, инструментальные произведения, музыка к драматическим спектаклям
 песни на стихи Людаса Гиры, Балиса Сруоги, Майрониса

Награды и премии 
 Орден Великого князя Литовского Гядиминаса (1929)
 Орден Витаутаса Великого третьей степени (1938)
 Сталинская премия первой степени (1948) — за «Кантату о Сталине» (1947)
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1945)

Память 
В 1988 году на доме в Каунасе на аллее Лайсвес, в котором композитор жил в 1919—1920 годах, установлена мемориальная плита с барельефом (скульптор Стасис Жиргулис).

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:Литовский национальный театр оперы и балета
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Члены Союза композиторов СССР
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Оперные композиторы
Социалистический реализм
Похороненные на кладбище Расу